Название «Хайлигенштадт» () может означать один из следующих топонимов:
 Хайльбад-Хайлигенштадт (), город в Тюрингии (Германия)
 Хайлигенштадт (Верхняя Франкония) (Германия)
 Хайлигенштадт (Вена) (Австрия)
 Хайлигенштадт — муниципалитет в составе коммуны Нойхаус (Каринтия) (Австрия)